Thénac peut désigner deux communes françaises :
 Thénac, dans le département de la Charente-Maritime ;
 Thénac, dans le département de la Dordogne.